Westungarn steht für:
 Transdanubien, den westlich der Donau gelegenen Teil Ungarns
 Deutsch-Westungarn, das überwiegend deutschsprachige Gebiet im Westen des früheren Königreichs Ungarn, siehe Geschichte des Burgenlandes und Heanzenland